Centertown bezeichnet mehrere Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Centertown (Kentucky)
 Centertown (Missouri)
 Centertown (Tennessee)
 Centertown (Vermont)

in Kanada:
Centertown (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Centerton